Longdon steht für:

 Longdon (Staffordshire), Dorf im District Lichfield in Staffordshire, England 
 Longdon (Worcestershire), Dorf im District Malvern Hills in Worcestershire, England
 Longdon-on-Tern, Dorf in Shropshire, England
 Mount Longdon, Berg auf Ostfalkland

den Familiennamen folgender Personen:

 Terence Longdon (1922–2011), britischer Schauspieler